

Шипіцини — присілок, Лугоболотне сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область
 Шипіцини — присілок, Спас-Талицьке сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область